

Patronymie 
George Vancouver (1757-1798), un navigateur britannique connu notamment pour son exploration de la côte Pacifique le long de la Colombie-Britannique et de l'Alaska.

Toponymie 
Plusieurs lieux géographiques ont été nommés en son honneur :
 au Canada :
 l'île de Vancouver est la plus grande île de la côte ouest des Amériques.
 Vancouver, la plus grande ville de Colombie-Britannique au Canada.
 la cité de Vancouver, la circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique de 1904 à 1917.
 Vancouver, la circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique, représentée de 1872 à 1904.
 le mont Vancouver dans le territoire du Yukon au Canada.
 aux États-Unis :
 Vancouver, une ville située dans l'État de Washington.

Botanique 
 Le sapin de Vancouver (Abies grandis), un arbre de la famille des pinacées.

Sport 
 Les Canucks de Vancouver, une équipe professionnelle de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.

Transports 
 Le Vancouver SkyTrain, un métro léger et entièrement automatique opérant sur deux lignes utilisant la technologie SkyTrain.

Culture 
 Vancouver est le quatrième album studio de la chanteuse Véronique Sanson.
 Vancouver est la chanson-titre de l'album.

Science documentaire 

 La recommandation de Vancouver est un ensemble de recommandations permettant d'uniformiser la présentation des références bibliographiques dans les publications scientifiques du domaine médical ou biomédical . Le logiciel Zotero est reconnu comme la gérant .

Notes et références 

Homonymie de toponyme